Везен-де-Левезу:

 Везен-де-Левезу — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. 
 Везен-де-Левезу — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Аверон.